Thread is het Engelse woord voor draad, en komt voor in de volgende betekenissen:

 Thread (album)
 Thread (informatica): de manier voor een programma om zichzelf te splitsen in een of meer taken, die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd;
 Thread (nieuwsgroep en e-mail): een reeks bijdragen die samen een discussie vormen.
 Thread Protocol: communicatieprotocol voor domotica

Zie ook
 Threads